Otto Ackermann – direttore d'orchestra rumeno
 Otto Ackermann – pittore tedesco